Шемякино — деревня в Порховском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Верхнемостская волость».

Расположена в 57 км к юго-западу от города Порхова и в 5 км к северо-западу от волостного центра Верхний Мост.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 46 человек.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района